Friedemann est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), artiste contemporaine américano-colombienne

Prénom
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), compositeur allemand
Friedemann Friese (né en 1970), auteur allemand de jeux de société
 (né en 1944), psychologue allemand en communication interpersonnelle

Voir aussi

Homonymie de prénom